Стахеев, Иван Иванович:

 Стахеев, Иван Иванович (1802—1885) — русский купец, благотворитель.
 Стахеев, Иван Иванович (1869—1918) — русский купец, предприниматель.